А-175 «Акула» — комплекс БПЛА предназначенный для всепогодного мониторинга в широком диапазоне климатических условий и сложном рельефе местности. Разработан ООО "АэроРоботикс". По заявлению разработчика комплекс создавался в сугубо гражданских целях, однако не исключено создание военной модификации.

Состав комплекса 
В состав комплекса входят; мобильный наземный пункт управления на базе полноприводного микроавтобуса, прицеп с оборудованной на нём катапультной установкой и два БПЛА. Комплекс обслуживают три человека: пилот-оператор, техник БПЛА и механик-водитель. Целевая нагрузка БПЛА состоит из цифрового аппарата и всепогодной видеокамеры высокого разрешения с круглосуточным режимом работы. С начала 2010 года "АэроРоботикс" велась разработка собственной поворотной стабилизированной видеокамеры формата Full HD. Навигация осуществляется по сигналам ГЛОНАСС и GPS.

Конструкция

Технические характеристики 
 Экипаж: нет
 Длина:  м
 Размах крыла:  м
 Высота: м
 Площадь крыла: м²
 Профиль крыла: 
 Масса пустого:  кг
 Масса снаряжённого:
 Нормальная взлётная масса:  75 кг
 Максимальная взлётная масса:   кг
 Масса полезной нагрузки: 5-15 кг
 Двигатель 1
 Мощность:  л.с.

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 250 км/ч
 Крейсерская скорость:
 Максимальный радиус действия: 
 По командной радиолинии: 100 км
 В автоматическом режиме с заранее запрограммированной посадкой: 700 км
 Максимальная продолжительность полёта:
 С полезной нагрузкой массой 5 кг: 7 ч
 С полезной нагрузкой массой 15 кг: 3 ч
 Практический потолок: 4000 м
 Скороподъёмность:  м/с
 Нагрузка на крыло:  кг/м²
 Тяговооружённость: Вт/кг
 Максимальная эксплуатационная перегрузка:

Литература

Ссылки

Примечания 

Беспилотные самолёты России